Chiesa di Santa Maria dei Martiri – chiesa nel comune di Martignano
 Chiesa di Santa Maria dei Martiri – chiesa nel comune di Formia
 Chiesa di Santa Maria dei Martiri – chiesa nel comune di Otranto